Мегало́полис, Мегало́поль ( )— малый город в Греции. Расположен на высоте 430 метров над уровнем моря, в центральной части полуострова Пелопоннеса, в 154 километрах к юго-западу от Афин. Является административным центром одноимённой общины (дима) в периферийной единице Аркадии в периферии Пелопоннес. Население 5748 жителей по переписи 2011 года.

Юго-западнее города проходит , часть европейского маршрута E65. Западнее города проходит  Коринф — Каламата.  связывает Мегалополис и Крестену.

История 

Древнегреческий город Мегалополь основан в 371 году до н. э. при активном участии Эпаминонда в результате слияния более 35 поселений Аркадии. Город надолго стал противником Спарты и оплотом антиспартанских сил на Пелопоннесе вплоть до римского завоевания Греции. Известны тираны: Аристодем, сын Артила (правил до 253 г. до н. э.), затем Лидиад. Название города стало нарицательным и преобразовалось в термины «мегаполис» и «мегалополис».

Сообщество Мегалополис 
В общинное сообщество Мегалополис входит деревня Орестион. Население 5779 жителей по переписи 2011 года. Площадь 16,126 квадратного километра.

Население

Известные уроженцы 
 Филопемен (253—183 годы до н. э.) — стратег Ахейского союза, названный «последним эллином».
 Полибий (ок. 200—120 до н. э.) — историк, государственный деятель и военачальник.
 Леонидас Зервас (1902—1980) — химик.

См. также 
 Расстрел в Палеохуни

Примечания

Ссылки